Anti-Nowhere League — британская рок-группа, образовавшаяся в Танбридж Уэллс, Англия, в 1980 году и считающася одной из ведущих среди представителей второй волны панк-рока. Основными характеристиками звучания Anti-Nowhere League были оглушающий звук, нарочито «грязные» тексты (воспевавшие аморальность как главный жизненный принцип) и соответствующий имидж выразителей полной распущенности, который обозреватели Trouser Press характеризуют как «карикатурный». Первое время музыкальная критика относилась к группе пренебрежительно, но позже отношение к ANL в музыкальном сообществе стало меняться: многие их находки были использованы представителями sleaze-рока 1980-х годов, а Metallica даже сделала кавер на «So What» и пригласила Энимала принять участие в своём концерте 1992 года на Уэмбли.

История группы 
Энимал (наст. имя — Ник Калмер , вокал) и Мэгу (наст. имя — Крис Эксолл, , гитара), давние друзья, не имевшие музыкального прошлого, свой первый концерт (с двумя другими приятелями в составе) дали в Танбридж Уэллсе в день ежегодного карнавала и были арестованы прямо на сцене. Об этом появилась заметка в местной газете, которая назвала их выступление «праздником бессмысленного шума». «Anti-Nowhere League с самого начала решили, что станут самым грязным, зловонным, злобным и уродливым панк-бэндом Британии, и без труда своей цели достигли», — писал позже PunkNet-77.

В 1981 году в состав вошли басист Уинстон и ударник Пи Джей (известный также как Persian John; настоящее имя — Джаханшах Агасса, ). Группа попала в Apocalypse tour (где, наряду с хедлайнерами The Exploited играли также Chron Gen и Anti-Pasti, после чего Джон Курд подписал их к своему лейблу WXYZ Records. В том же году ANL провели гастроли с The Damned по Англии и Шотландии, а к концу года выпустили синглом кавер-версию фолк-хита Ральфа Мактелла «Streets of London».

Почти сразу же подразделение OPS (Obscene Publications Squad) устроило обыск в штаб-квартире записывающей компании и конфисковало десятитысячный тираж сингла. Причиной скандала стал би-сайд «So What» (где упоминались наркотики, скотоложество, венерические болезни и т. д.). В Америке материал сингла вышел (с ещё двумя песнями) под названием Anti-Nowhere League EP, и был охарактеризован как «вульгарный, оглушительный, тупой и смешной». Тем временем в Великобритании ANL оказались под запретом на радио и ТВ—после того, как в студию программы Top of the Pops Энимал явился с огромным топором. После этого группа провела So What Tour в сопровождении Chelsea, Chron Gen, The Defects и выпустила дебютный альбом We Are...The League, прессой встреченный отрицательно.Трудно воспринимать всерьёз этот карикатурный панк-квартет из Танбридж-Уэллса. Главная мишень авторского дуэта Энимал-Магу—это «ничтожества этого мира» (то есть, добропорядочные граждане, которые работают с 9 до 17 и не увлечены всевозможными извращениями). Невозможно не поверить в их искренность, когда они плюются фразами, вроде: «Я ненавижу людей!», и всё-таки в первом альбоме присутствует чувство юмора, смягчающее даже такие оскорбительные вещи, как «Woman». — Trouser Press

1982 год группа завершила американским туром с UK Subs, после чего в состав дополнительным гитаристом вошёл Гилли () — во многом из-за того, что Магу много пил и часто не справлялся со своими прямыми обязанностями. В 1983 году ANL отправились в Югославию, где записали концертный альбом, ставший в Британии инди-хитом. Здесь также не обошлось без скандалов: власти настояли на том, чтобы высказывания Энимала о президенте Тито были удалены с мастер-тейпа. Как бы то ни было, группа «…в сокрушительном стиле (но на сравнительно чистом звуке) исполнила все свои самые известные вещи — „I Hate People“, „Woman“, „We Are the League“, „Streets of London“, „Let’s Break the Law“ — перед, как ни странно, более чем восторженной загребской аудиторией» (Trouser Press).

Тем не менее, в своём отношении к ANL британские и американские пресса и рок-истэблишмент были единодушны.Поговорка «даже слепая свинья иногда натыкается на каштан»—напрямую относится к мимолетному феномену, известному как Anti-Nowhere League. Группа, которую возглавлял вокалист, испытывавший серьёзные проблемы с личной гигиеной… играя сырой, но стандартный панк-рок в духе Sex Pistols, выпустила один великолепный EP, после чего продолжала болтаться как банда бездарных бездельников, которым нечего сказать.

В 1984 году из ANL (подавленный эффектом наркотиков и алкоголя) ушёл PJ. Через год (в течение которого группа не проявляла активности) его заменил Майкл Беттелл, который в свою очередь уступил место Джею Би (JB: Jonathan Birch). Перейдя на GWR Records, ANL записали альбом The Perfect Crime, который выпустили незаконченным из-за того, что рекорд-компания до конца не профинансировала релиз. Это была последняя капля: в 1987 году группа распалась, но лишь два года спуста дала «прощальный» концерт (выпущенный как Live Animals). Майкл Беттелл скончался в возрасте 41 года, от опухоли мозга.

В 1992 году JB сообщил Энималу о том, что Metallica приглашают того на Wembley Arena, где намереваются исполнить кавер «So What». Так было положено начало новой инкарнации Anti-Nowhere League. С гитаристом Марком группа 1993—1995 годы провела в непрерывных гастролях по небольшим залам и клубам, а в 1996 году подписала контракт с Impact Records и выпустила Pig Iron EP, после чего состав менялся уже непрерывно. В 2001 году Магу окончательно перестал появляться в составе группы на концертах.

В 2002 году к Энималу присоединились PJ (из второго состава), гитарист Jez и басист Shady. Квартет записал пятый студийный альбом группы Kings and Queens, выпущенный в 2005 году лейблом Captain Oi! Records. При этом группа была крайне недовольна тем, что из альбома были выброшены две песни: «The Day The World Turned Gay» и «The Adventures Of Peter Vile» (Питер Вайль—жаргонное прозвище педофила). В 2006 году ANL образовали собственный инди-лейбл Nowhere Records и здесь выпустили Pig Iron — The Album (2006), куда включили оба скандальных трека, не вошедшие в предыдущий лонгплей, а также «Landlord» (из альбома Out Of Control). В том же году группа провела гастроли по Англии, Австралии и Новой Зеландии.

Дискография

Студийные альбомы 
 We Are…The League (1982)
 The Perfect Crime (1987)
 Scum (1997)
 Out of Control (2000)
 Kings and Queens (2005)
 Pig Iron—The Album (2006)
 The Road To Rampton (2007)

Синглы / EPs 
 «Streets of London» (1981)
 Anti-Nowhere League EP (1981)
 «I Hate People» (1982)
 «Woman» (1982)
 «World War III» (1982)
 «For You» (1982)
 «Out On The Wasteland» (1984)
 «Fuck Around The Clock» (1989)
 Pig Iron EP (1996)

Концертные альбомы 
 Live In Yugoslavia (1983)
 Live and Loud (1989, реюнион)
 The Horse is Dead (1996)
 Live: So What? (1998)
 Return To Yugoslavia (1998)
 Live Animals (2002: Live In Yugoslavia + Live and Loud)

Примечания

Ссылки 
 www.antinowhereleague.com. — Официальный сайт ANL.

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1989 году